Okręty amerykańskie o nazwie "Atlantis":

 USS "Atlantis" (SP-40)  był okrętem patrolowym używanym przez marynarkę od 1917 do 1919 w pobliżu wschodniego wybrzeża USA i Wielkich Jezior
 R/V "Atlantis" (AGOR-25) jest amerykańskim statkiem naukowym pozostającym w czasowym posiadaniu Instytutu Oceanograficznego Woods Hole. Okręt jest jednak używany także przez US Navy.

Zobacz też inne znaczenia słowa Atlantis.
Atlantis